Колюдо́вское сельское поселение — муниципальное образование в северо-западной части Красногорского района Брянской области. Административный центр — село Колюды.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Колюдовского, Кургановского и Фошнянского сельсоветов.

На территории Колюдовского сельского поселения, у деревни Красная Пересвица, расположена крайняя западная точка Брянской области (31°14'30″ в.д.).

Население

Населённые пункты

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 
Согласно постановлению Правительства РФ:

 II. Зона отселения
 Колюдовское сельское поселение — с. Николаевка

 III. Зона проживания с правом на отселение
 Колюдовское сельское поселение — пос. Криничное, пос. Рубаны, пос. Зелёная Дубровка

Примечания 

Муниципальные образования Красногорского района Брянской области
Сельские поселения Брянской области